В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1985 года, приняли участие 153 коллектива, которые были разделены на девять территориальных зон.

Команды с Украины выступали в 6 зоне. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР, которым в этом сезоне стала команда «Таврия» (Симферополь). В чемпионате продолжало действовать правило регламента для коллективов второй лиги, согласно которому, в заявке команды должно быть не менее двух футболистов до 18 лет, один из которых, в обязательном порядке, должен находится на поле в выездном матче и не менее двух таких игроков в домашнем поединке. За нарушение данной нормы, команде засчитывалось поражение.

Групповой турнир 
Первенство, как и в предыдущем сезоне, проводилось в два этапа. Участники были разделены на две группы, игры в которых проходили с 30 марта по 30 июля. Команды, занявшие в своих группах первые семь мест, разыграли итоговые 1—14 места, при этом коллективы игравшие на предварительном этапе в одной группе, между собой не встречались. По аналогичной схеме были разыграны места с 15 по 28. Игры проходили с 12 августа по 25 октября.

Всего в турнире сыграно 560 матчей, в которых соперники забили 1323 гола (в среднем 2,36 за игру). В этом сезоне, журналом «Украина» был учреждён приз «Лучшему бомбардиру», которым был награждён В. Науменко из «Таврии», забивший наибольшее количество мячей — 29, а его команда стала обладателем «Рубинового кубка», как самый результативный коллектив.

1 группа

2 группа

Финальный турнир

Финал за 1 — 14 места

Матчи

Финал за 15 — 28 места

Лучшие бомбардиры

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 Л. Н. Романенко «Футбол-86». — Киев: «Здоровье», 1986. — 152 с.
 Ю. Ландер «Футбол 1985—1986». — Харьков: «Соціалістична Харківщина», 1986. — 320 с.

Примечания

Ссылки 
 1985. Вторая лига, 6 зона
 На wildstat.ru